John Woods – irlandzki lekkoatleta 
 John C. Woods – amerykański wojskowy 
 John D. Woods – brytyjski oceanograf
 John Levene, wł. John Anthony Woods – brytyjski aktor
 John Joseph Woods – nowozelandzki kompozytor, twórca hymnu tego kraju